Duffel bezeichnet:
 die belgische Gemeinde Duffel im Arrondissement Mecheln der Provinz Antwerpen
 eine große zylindrische Tasche aus festem Stoff benannt nach dem belgischen Ort Duffel
 einen Dufflecoat, einen dreiviertellangen einreihigen Mantel aus schwerem Wollstoff mit einer Kapuze und Knebelverschlüssen aus Horn oder Holz

siehe auch:
 Düffel